Montejo de Arévalo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Montejo de Arévalo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Montejo de Arévalo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar